Queer Sport Split (ili skraćeno QSS) je nevladina i neprofitna udruga punog naziva 'Društvo za promicanje queer kulture kroz sport i rekreaciju'. Djeluje u polju sporta, rekreacije i kulture, te povremeno neformalne edukacije i istraživanja diskriminacije/emancipacije LGBTIQ+ populacije. Postoji kao neformalna inicijativa od 2006. godine, a registrirana je 2011. u Splitu, kao prva LGBTIQ+ inicijativa-organizacija Dalmacije.

Lokalne aktivnosti i značaj 
QSS djeluje u queer kulturi i sportskoj rekreaciiji za LGBTIQ+ zajednicu, gdje organizira aktivnosti u širokom rasponu od izleta i planinarenje, kuglanja, boćanja, plivanja, te ekskurzija sportske rekreacije za natjecanja i druženja u programima poput 'Sport i pivo', 'PlesnjaQ', 'Domaćinstvo' i 'Maraton na iglama' u pletenju. 

QSS radi opsežna i ambiciozna istraživanja (2013. s LORI i Zagreb Pride, najveće terensko istraživanje homofobije), publiciranja, savjetovanja i prezentacije - koje sve imaju za cilj informiranje, inspiriranje, rekreaciju i socijalizaciju LGBTIQ+ osoba. 
QSS suorganizira i pomaže aktivnosti Split Pridea, te sudjeluje u platformi LGBT Centra Split.

Organizira i producira umjetničke intervencije-akcije (poput PopUP Duge, 2014. u suradnji s Tools for Action) u javnom prostoru, te ugošćuje artivist(ic)e u rezidencije poput umjetnice Maria Molteni koja piše o udruzi:

"...intervencije su poput “mekog aktivizma”: aktivizma koji intervenira u javni prostor grada kroz kukičanje i pletenje. Prva intervencija je bila pri planiranju Split Pridea 2012, kada su opletene zastave upućivale na pravo svih građana na javni prostor, pravo koje je LGBTIQ populaciji uskraćeno od lokalne uprave. 2014. godine Queer Sport Split je održao 'Maraton na iglama' javno 'pletenje', za promociju pristupa na javni prostor, guerila aktivizam i sudjelovanje."

Posljednjih godina QSS organizira aktivnosti oko ballroom kulture i vogue plesa u suradnji s platformom CLUBTURE, House of Flamingo, qSPORT Zagreb, te drugim organizacijama i plesnim studijima.

Međunarodne aktivnosti i sudjelovanje u mrežama 
Redovito djeluje i internacionalno, te je 2012. godine suorganizirao međunarodni skup '''Contesting/Contexting SPORT 2012', zajedno s EPASom (tijelo Vijeća Europe zaduženo za sport), EGLSFom (Europska gaj i lezbijska sportska federacija) i qSPORT - Zagreb (s kojim surađuje kontinuirano). 

QSS doprinosi važnim međunarodnim izložbama, konferencijama i publikacijama dobre prakse u sportu.

2018-2019. godine QSS je predvodio međunarodni istraživački Erasmus+ projekt 'Beyond Binaries' (Mimo binarnosti) s još četiri organizacije koje djeluju u LGBTIQ+ sportu i rekreaciji, a u suradnji s institucijama, mrežama i incijativama aktivnim u polju istraživanja i organiziranja sporta.

2019-2020. je partner 'Rainbow Youth for Sporting Equity' - istraživačkog i edukacijskog projekta kojeg vodi LEAP Sports Scotland i Europska sveučilišna sportska asocijacija, te regionalnog projekta 'CEEyouSPORT' kog vodi EGLSF sa sportskim inicijativama srednje i istočne Europe.

QSS je i član regionalne LGBTI+ zagovaračke mreže ERA, te je njihova lokalna kontakt točka za prijavu LGBTIQ+ nasilja.

 Literatura 

 CROATIA - Country report for use in Canadian refugee claims based on persecution on the basis of sexual orientation or gender identity, 2015.g. Izdavač: University of Toronto, Faculty of Law: Sexual Orientation and Gender Identity Working Group. Dokument je dostupan na webu 
 INADEQUATE PROTECTION homophobic and transphobic hate crimes in Croatia, 2012.g. Izdavač: Amnesty International. Dokument je dostupan na webu  
 O SUZBIJANJU HOMOFOBIJE I TRANSFOBIJE TE VRŠNJAČKOG NASILJA NAD LGBTIQ UČENICIMA/ICAMA, Priručnik za nastavnike/ice i stručne suradnike/ice'', 2016.g. Izdavač: Lori,  ISBN: 978-953-59135-1-1 Dokument je dostupan na webu

Izvori

Vanjske poveznice 
 Web stranica udruge
 Konferencija Contesting/Contexting SPORT u Splitu, 2012.
 Beyond Binaries Erasmus+ istraživački projekt 
QSS poslovni podatci 

Queer kultura u Hrvatskoj
Hrvatske udruge za zaštitu prava LGBT osoba